Южноамериканские игры (, , , ) — мультиспортивные региональные соревнования, в которых принимают участие сборные государств-членов Организации Южноамериканского спорта (ODESUR). Членами данной организации являются спортивные федерации всех стран Южной Америки, а также некоторые представители Центральной Америки и Карибского бассейна.

Игры были созданы по инициативе олимпийского комитета Аргентины, который в 1976 году выступил с предложением создания Южноамериканской спортивной федерации, задачей которой являлось бы объединение государств вокруг идеалов спорта и олимпийских идей. Организация была основана 26 марта 1976 года. Два года спустя были проведены первые игры, местом их проведения был выбран город Ла-Пас в Боливии.

Интервал между играми составляет 4 года. Первые соревнования были проведены под названием Игры Южного Креста. В разные годы название игр менялось. С 2010 года, согласно уставу ODESUR, игры проводятся под нынешним названием. В играх 2010 года приняли участие спортсмены 15 государств. За историю проведения лучших показателей в неофициальном общекомандном зачёте добились спортсмены Аргентины и Бразилии.

С 2009 года под эгидой Организации Южноамериканского спорта также проводятся Южноамериканские пляжные игры. В программу игр включены спортивные дисциплины, соревнования в которых проходят на пляже и воде.

Виды спорта 
В рамках игр 2010 года, которые прошли в Медельине (Колумбия), были разыграны награды в следующих видах спорта (в скобках указано количество комплектов наград, разыгранных в этом виде спорта):

  Стрельба из лука (28)
  Лёгкая атлетика (44)
  Бадминтон (6)
  Бейсбол (1)
  Баскетбол (2)
  Пляжный волейбол (2)
  Боулинг (15)
  Бокс (14)
  Гребля на байдарках и каноэ (24)

  Велоспорт (28)
  Прыжки в воду (9)
  Конный спорт (7)
  Фехтование (12)
  Футбол (1)
  Футзал (1)
  Гимнастика (23)
  Гандбол (2)
  Дзюдо (22)

  Каратэ (18)
  Роллерспорт (32)
  Академическая гребля (14)
  Парусный спорт (6)
  Стрелковый спорт (34)
  Софтбол (1)
  Сквош (7)
  Плавание (44)
  Синхронное плавание (3)

  Настольный теннис (7)
  Тхэквондо (16)
  Теннис (5)
  Триатлон (8)
  Волейбол (2)
  Водное поло (2)
  Воднолыжный спорт (10)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Борьба (20)

Соревнования

Медальный зачёт за историю соревнований после игр 2018 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Организации Южноамериканский спорта (ODESUR)

См. также 
 Южноамериканские пляжные игры
 
Мультиспортивные соревнования
Спорт в Америке